Amblyrrhinus är ett släkte av skalbaggar. Amblyrrhinus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Amblyrrhinus